Napal (Seluma), een plaats in Indonesië
Napal (Babat Toman), een plaats in Indonesië
Napal (Bulok), een plaats in Indonesië
Napal (Kelumbayan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing